Сезон «Сельта» (Віго) 2012—2013 - 82-й за ліком сезон футбольного клубу Сельта. Клуб взяв участь у Ла-Лізі і Копа-дель-Рей.

Змагання

Легенда

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Склад команди 
Склад подано станом на 16 вересня 2012.

Склад команди

Примітки 

Сезони «Сельта» (Віго)
Сельта Віго